J44 steht für:

 das Lungenemphysem
 den Johnson-Körper J44, die verdreht verlängerte Dreiecksdoppelkuppel

Abkürzung